Clark Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clark Butte (North Dakota)	
 Clark Butte (Oregon)	
 Clark Butte (Texas)	
 Clark Butte (Wyoming)	

Siehe auch:
 Clarks Butte